Врапче може бити:

 Врапче, умањеница од речи Врабац

или

 Врапче (Вогошћа), насеље у сарајевској приградској општини Вогошћа, Федерација Босне и Херцеговине
 Врапче (Тутин), насеље у општини Тутин, Рашки округ, Република Србија
 Врапче (Чешке Будјејовице), насеље у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Подсусед - Врапче, градска четврт Загреба, Република Хрватска
 Врапче (Загреб) - део загребачке четврти Подсусед - Врапче